unschwierig ist eine Schwierigkeitsbewertung

 Im Wildwassersport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala
 Im Bergsport, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern)